Місячний сарос 100 - серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що сходить. Вона почалась 6 грудня 439 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершилась 11 квітня 1846, коли місяць останній раз торкнувся її південного краю. Серія містила 79 затемнень, які відбувались через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1406 років.

Серія містила 29 повних затемнень від 31 липня 836 до 31 травня 1341, 7 часткових перед повними від 17 травня 710 до 21 липня 818 і 8 часткових після повних від 11 червня 1359 до 25 серпня 1485.

Найдовшим у серії повним затемненням було 44-е, яке відбулось 17 березня 1215 і тривало 98,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 100 

Місячні сароси